

Patronyme 

 Guillaume Boudy (1964), haut fonctionnaire français ;
 Jean-Pierre Boudy (1944), ingénieur automobile ;
 Paul Boudy (1874-1957), ingénieur des eaux et forêts.

Toponyme 

 Boudy, une commune de la République tchèque ;
 Boudy, une ville ukrainienne.